

Wydarzenia 

 Antygon Gonatas pokonał Celtów w bitwie po Lizymacheą
 Antygon Gonatas został królem Macedonii